Вонджу — город в провинции Канвондо, Южная Корея.
 Вонджу (одежда) — национальная одежда, носимая женщинами в Бутане.